Ci sono diversi partiti politici chiamati Partito per la Parità dei Diritti, o in modo simile.

 Lettonia: Pari Diritti 
 Liberia: Partito per la Parità dei Diritti della Liberia 
 Stati Uniti d'America: Partito per la Parità dei Diritti, quattro diversi partiti politici statunitensi del XIX secolo

Pagine di disambiguazione